Disfraz el término puede hacer referencia a: 

Disfraz vestimenta u ornamenta diseñada con el propósito de distraer o llamar la atención con fines artísticos, religiosos.
Disfraz (2008), canción del álbum Nadha de Kudai.
Disfraz (2017), álbum de la banda Impalas.